Sun Tower ist der Name folgender Bauwerke:

 Sun Tower (Abu Dhabi), Hochhaus in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
 Sun Tower (Vancouver), Hochhaus in Vancouver, Kanada